Ricardo Martins (ator) — brasileiro
 Ricardo Martins (cantor) — português

Desambiguações de antropônimos